Романо́вич (, , ) — белорусская и польская фамилия, образованная от имени Роман. Известные носители:
 Романович, Александр Леонидович (род. 1952) — российский государственный и общественный деятель, депутат Государственной Думы VI созыва.
 Романович, Анатолий Владимирович (род. 1979) — российский футболист.
 Романович, Андрей Васильевич (род. 1972) — украинский волейбольный тренер.
 Романович, Аполлоний Павлович (1858—1899) — главный редактор газеты «Туркестанские ведомости».
 Романович, Евгений Степанович (1905—1979) — белорусский советский драматург.
  
 Романович, Игорь Константинович (1908–1943) — советский переводчик.
 Романович, Сергей Михайлович (1894—1968) — русский художник.
 Романович, Тадеуш (1843—1904) — польский публицист и экономист, самый видный деятель польской прессы в Австрии.

Двойные фамилии 
 Любич-Романович, Василий Игнатьевич (1805—1888) — российский писатель; действительный статский советник.
 Романович-Славатинский, Александр Васильевич (1832—1910) — русский юрист.
 Романович-Ткаченко, Наталия Даниловна (1884—1933) — украинская писательница.

См. также 
 Романовичи

Примечания